Населені пункти в Чехії:

 Гостоунь (Домажліце)
 Гостоунь (Кладно)